KF Shkëndija () är en fotbollsklubb från Tetovo, Nordmakedonien väst om huvudstaden Skopje. Säsongen 2010-2011 vann klubben sin första titel i den makedonska högsta ligan.

Meriter 
Nordmakedonien (sedan 1992)
 Klubben var mästare (4)
 2010–11, 2017–18, 2018–19, 2020–21
 Cupen i fotboll (2) 
 2015–16, 2017–18
 Supercup (1)
 2011

Placering tidigare säsonger

Trupp 2019/2020 
Uppdaterad: 8 oktober 2019

Källor

Externa länkar 
Officiell Hemsida

Shkendija
Shkendija
Shkendija